Bombardierung Algiers steht für:

 Bombardierung Algiers (1783)
 Bombardierung Algiers (1784)
 Bombardierung Algiers (1816)